ULC est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Union luxembourgeoise des consommateurs
 Universal life church
 Université libre du Congo
 Normes ULC, normes canadiennes concernant la sécurité
 L'Urban Luxury Concept, un concept-car de Cadillac